Angyal Gyógyszertár – 1847-ben alapított budapesti gyógyszertár
 Angyal Gyógyszertár – Kocsuba Emil által 1901-ben Mohácson, a Szentháromság utcában épített Abonyi- (korábban Jancsics-)féle házban nyitott gyógyszertár (néhány évvel később gazdát cserélt, először Böhm Gyula bihartordai gyógyszerész, majd Bálint Lajos (gyógyszerész) vette meg, az 1930-as évek utolsó harmadában pedig már Schweissguth Pál tulajdonába került).